Биохимик: 
 Биохимик — специалист в области биохимии
 «Биохимик» (АО) — фармацевтическое предприятие в городе Саранск, Мордовия
 «Биохимик-Мордовия» — футбольный клуб в Саранске